Kipkirui est un patronyme originaire du Kenya signifiant fils de Kirui.

Il peut faire référence aux personnalités suivantes :
Tarık Langat Akdağ (né Patrick Kipkirui Langat en 1988), athlète kényan naturalisé turc, spécialiste du 3 000 mètres steeple
Musa Amer Obaid (né Moses Kipkirui en 1985) est un athlète kényan naturalisé qatarien, spécialiste du 800 mètres
Kipkirui Misoi (né en 1978) est un athlète kényan spécialiste du 3 000 mètres steeple.

Voir aussi
Kirui, origine du patronyme Kipkirui de Kip (fils de) + Kirui
Chepkirui, patronyme kényan signifiant fille de Kirui

Homonymie de toponyme
Patronyme kényan